Krönungsmesse steht für:
 Krönungsmesse (Mozart), Messe von Wolfgang Amadeus Mozart
 Krönungsmesse (Albrechtsberger), Messe von Johann Georg Albrechtsberger
 Krönungsmesse (Cherubini), Messe von Luigi Cherubini
 Krönungsmesse (Liszt), Messe von Franz Liszt